Катастрофа Ан-24 в Тарко-Сале — авиационная катастрофа, произошедшая 9 декабря 1977 года у Тарко-Сале с самолётом Ан-24РВ авиакомпании Аэрофлот, в результате которой погибли 17 человек.

Самолёт 
Ан-24РВ с бортовым номером 47695 (заводской — 27307602) был выпущен заводом Антонова 18 февраля 1972 года. Всего на момент катастрофы авиалайнер имел в общей сложности 11 791 час налёта и 8486 посадок.

Экипаж 
Экипаж был из 358-го лётного отряда и имел следующий состав:
 Командир воздушного судна (КВС) — Федяев Василий Ильич;
 Второй пилот — Ковшов Виктор Леонидович;
 Штурман — Голына Виктор Петрович;
 Бортинженер — Олейник Иван Иванович;
 Стюардесса — Фалькова Анна Андриановна.

Катастрофа 
Самолёт выполнял рейс 134 по маршруту Тарко-Сале—Сургут. В это время стояла безлунная ночь, на небе были лишь отдельные облака, штиль, температура воздуха −38 °C, видимость 5 километров.

Изначально самолёт должен был осуществлять взлёт по магнитному курсу 20°, а затем выходить на курс следования по маршруту — 190°. Но ввиду наличия штиля экипаж попросил разрешения взлетать по курсу 200°, тем самым после взлёта им оставалось довернуть всего на угол 10° влево, что могло дать экономию времени. Диспетчер с данным предложением согласился и в 19:25 местного времени (17:25 МСК) с 5 членами экипажа и 18 пассажирами Ан-24 вылетел из аэропорта Тарко-Сале.

Поднявшись до высоты 120 метров при скорости 295 км/ч, экипаж убрал закрылки. Перебалансировка самолёта рулём высоты в данном процессе была недостаточной, поэтому, когда закрылки были полностью убраны, самолёт прекратил подъём и начал снижаться. Затем экипаж отклонением элеронов на 6° и руля направления на 5° быстро ввёл авиалайнер в правый крен 20° (в 1,5—2 раза выше, чем при стандартном манёвре), а штурвал кратковременно отклонили «от себя». Из-за этого самолёт начал снижаться с вертикальной скоростью до 9 м/с. Далее экипаж вернул элероны почти в нейтральное положение, но руль направления сохранял отклонение вправо, из-за чего правый крен продолжал увеличиваться и достиг 30°. Затем руль высоты вернули в положение, как перед уборкой закрылков, но из-за отсутствия перебалансировки самолёта вертикальная скорость достигла 15 м/с, а приборная — 425 км/ч. Спустя 8—10 секунд с начала ввода самолёта в правый крен экипаж начал из этого крена выходить, для чего отклонили элероны и руль высоты, тем самым снижая крен и вертикальную скорость снижения. При этом экипаж делал это с темпом, как при стандартном манёвре, словно и не подозревая, что земля уже находится в опасной близости. Двигатели при этом продолжали работать во взлётном режиме.

Через полторы секунды летящий по курсу 200° и с правым креном 21° Ан-24 при истинной скорости 365 км/ч (приборная — 425 км/ч) и с вертикальной скоростью 8—10 м/с под углом −4° (с приподнятым носом) в 2339 метрах от торца взлётно-посадочной полосы ударился правым концом крыла о замёрзшее болото, покрытое редколесьем. От удара авиалайнер полностью разрушился и частично сгорел. Обломки разбросало по площади длиной 365—388 метров длиной и 50—60 метров шириной. Прибывшие спасательные службы обнаружили на месте катастрофы 9 выживших: штурман и 8 пассажиров. Позже однако 3 пассажира скончались в больницах от полученных ран. Всего в катастрофе погибли 17 человек: 4 члена экипажа и 13 пассажиров.

Причины 
По свидетельствам выжившего штурмана, он наблюдал впереди по ходу самолёта некую светящуюся красную точку. Однако, по мнению комиссии, других воздушных судов в этот момент в районе аэропорта не было, а красная точка могла быть заградительным огнём ДПРМ, либо каким-нибудь неустановленным объектом, например сигнальной ракетой или костром.

Причиной катастрофы является допущенное экипажем снижение самолёта после взлёта ночью с момента начала уборки закрылков.

Возможной причиной перехода в снижение явилось отвлечение внимания экипажа от пилотирования в продольном канале вследствие:
 выполнения экстренного маневра отворота от кажущегося препятствия по курсу взлета;
 нормального или ложного срабатывания светового табло системы сигнализации работоспособности авиагоризонтов.

Примечания 

События 9 декабря
Декабрь 1977 года
Авиакатастрофа
Авиационные происшествия с Ан-24
Авиационные происшествия Тюменского УГА
Авиационные происшествия в России 1977 года
Авиационные происшествия в Ямало-Ненецком автономном округе
Авиационные происшествия вследствие столкновения с землёй в управляемом полёте
Тарко-Сале